Campeur peut faire référence à :

Un campeur, un adepte du camping,
Au Québec, en plus de sa définition première, un campeur peut également désigner un camping-car.